HMAS Yarra (D79), een Australische torpedobootjager van de Riverklasse.
 HMAS Yarra (U77), een Australische sloep van de Grimsbyklasse.
 HMAS Yarra (DE 45), een Australische escorte jager van de Riverklasse.
 HMAS Yarra (M 87), een Australische mijnenveger van de Huonklasse.